Iyer oder Aiyar (Tamil:  Aiyar []) ist der Name einer Kaste von tamilischen Brahmanen. Er wird auch als Nachname verwendet:

Iyer:
 Balkrishna Iyer, indischer Tablaspieler
 Lars Iyer (* 1970), britischer Schriftsteller und Philosoph
 Madurai Mani Iyer (1912–1968), indischer Sänger und Musikpädagoge, Vertreter der Karnatischen Musik
 Semmangudi Srinivasa Iyer (1908–2003), indischer Sänger und Musikpädagoge, Vertreter der Karnatischen Musik
 Shreyas Iyer (* 1994), indischer Cricketspieler
 U. V. Swaminatha Iyer (1855–1942), tamilischer Gelehrter und Philologe
 Vijay Iyer (* 1971), US-amerikanischer Jazzpianist
 V. Ganapathy Iyer (1906–1987), indischer Mathematiker

Aiyar:
 Swaminathan Aiyar (* 1942), indischer Journalist